Ла Лагунита Дос има више значења:

 Ла Лагунита Дос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагунита Дос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику